Infantka Antonie Portugalská (celým jménem: Antónia María Fernanda Micaela Gabriela Rafaela Francisca de Assis Ana Gonzaga Silvéria Júlia Augusta de Saxe-Coburgo e Bragança; 17. února 1845, Lisabon – 27. prosince 1913, Sigmaringen) byla portugalská infantka z dynastie Braganzů, dcera královny Marie II. Portugalské a jejího krále chotě Ferdinanda II. Portugalského. Prostřednictvím svého otce získala tituly Princezna Sasko-Koburská a Gothská a vévodkyně Saská.

Život 
Narodila se 17. února 1845 v lisabonském paláci Belém. Dne 12. září 1861 se vdala za prince Leopolda Hohenzollernského. Spolu měli tři syny;

 Vilém Hohenzollernský (7. března 1864 – 22. října 1927), kníže hohenzollernský
 ⚭ 1889 Marie Terezie Trani (15. ledna 1867 – 1. března 1909)
 ⚭ 1915 Adelgunda Bavorská (17. října 1870 – 4. ledna 1958)
 Ferdinand I. Rumunský (24. srpna 1865 – 20. července 1927), rumunský král od roku 1914 až do své smrti, ⚭ 1893 Marie Edinburská (29. října 1875 – 10. července 1938)
 Karel Antonín Hohenzollernský (1. září 1868 – 21. února 1919), ⚭ 1894 Josefína Karolína Belgická (18. října 1872 – 6. ledna 1958)

Zemřela 27. prosince 1913 v Sigmaringenu.

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 

 17. února 1845 – 12. září 1861: Její královská Výsost Infantka Antonie Portugalská, princezna Sasko-Coburská a Gothská a vévodkyně Saská
 12. září 1861 – 3. září 1869: Její královská Výsost Dědičná princezna Hohenzollernsko-Sigmaringenská, infantka Antonie Portugalská, princezna Sasko-Coburská a Gothská a vévodkyně Saská
 3. září 1869 – 2. června 1885: Její královská Výsost Dědičná princezna Hohenzollernská, infantka Antonie Portugalská, princezna Sasko-Coburská a Gothská a vévodkyně Saská
 2. června 1885 – 8. června 1905: Její královská Výsost Princezna Hohenzollernská, infantka Antonie Portugalská, princezna Sasko-Coburská a Gothská a vévodkyně Saská
 8. června 1905 – 27. prosince 1913: Její královská Výsost Princezna vdova Hohenzollernská, infantka Antonie Portugalská, princezna Sasko-Coburská a Gothská a vévodkyně Saská

Vyznamenání 
 Dáma Luisina řádu
 Dáma Řád královny Marie Luisy

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
  The Peerage
 

Antonie
Antonie
Antonie
Narození v roce 1845
Narození 17. února
Narození v Lisabonu
Úmrtí v roce 1913
Úmrtí 27. prosince
Úmrtí v Sigmaringenu
Ženy